La Nova Revista: publicada a Barcelona els anys 1927-1929. Vegeu La Nova Revista (1927-1929).
 La Nova Revista: publicada a Mèxic pels catalans exiliats entre 1955 i 1958. Vegeu La Nova Revista (1955-1958).

Per la seva similitud en el nom, no s'ha de confondre amb:

 Revista Nova''''': setmanari editat a Barcelona els anys 1914 a 1916 (1917).